Таштаго́льский райо́н (, Горная Шория) — административно-территориальная единица (административный район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Кемеровской области России.

Административный центр — город Таштагол.

География 
Район расположен на юге Кемеровской области, граничит с Новокузнецким районом и Междуреченским городским округом, а также с Алтайским краем, республиками Алтай и Хакасия. Район находится на территории Горной Шории — области, располагающейся на стыке хребтов южной Сибири (Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа). Основные реки: Кондома и Мрассу, также Тельбес, Мундыбаш, Бель-Су.

История 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1939 года был образован Таштагольский район Новосибирской области с центром в селе Таштагол. Помимо села Таштагол в состав района вошли рабочий посёлок Шалым, и ряд сельсоветов, до этого входивших в упраздняемый этим же указом Горно-Шорский национальный район; рабочий посёлок Темиртау и Чарыштинский сельсовет бывшего Горно-Шорского национального района вошли в состав нового Кузедеевского района.

26 января 1943 года была создана Кемеровская область, в состав которой, в частности, были переданы Таштагольский и Кузедеевский районы.

28 октября 1959 года Чарыштинский сельсовет был расформирован, и часть его территории была подчинена поселковому совету Темиртау.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1961 года Кузедеевский район был упразднён; основная часть его территории была объединена с городом областного подчинения Осинники, образовав Осинниковский район, а рабочий посёлок Темиртау был передан в состав Таштагольского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года «Об укрупнении районов, образовании промышленных районов и изменении подчиненности районов и городов Кемеровской области» рабочие поселки Таштагол и Шалым преобразованы в город областного подчинения Таштагол. Таштагольский район был при этом упразднён, его территория была включена в состав Новокузнецкого района, а сельсоветы административно подчинены Таштагольскому горсовету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 мая 1983 года образован Таштагольский район за счёт территории Новокузнецкого района, административно подчинённой Таштагольскому горсовету.

Население 
Административный район (без города областного подчинения Таштагол)

Муниципальный район (с городом областного подчинения Таштагол)

Значительная часть населения муниципального района проживает в городе Таштаголе. Здесь сосредоточено 40,6 % населения. В городских поселениях проживает 88,4 % населения, в сельских поселениях — 11,6 % населения. Расселение в Таштагольском районе приурочено к Южно-Сибирской железнодорожной магистрали, которая соединяет с областным центром, соседними областями, Красноярским краем, обеспечивает выход на транссибирскую железную дорогу, а также к автодороге республиканского значения «Кемерово—Новокузнецк—Кузедеево—Таштагол», обеспечивающей внешние связи с другими территориями области, внутрирайонные связи.

Сложившаяся в районе система расселения относится согласно зонированию территории к равномерно рассредоточенному типу, для которого характерна поселенческая структура со средней людностью населения 300 человек, расстояние между поселениями 10—15 км, удаленностью периферийных поселков от районного центра в среднем 30-60 км. Характерной чертой сельского расселения является неравномерное размещение населенных пунктов по территории муниципального образования.

 Национальный состав
русские, коренное население — шорцы — 10672 человек, проживают также немцы и украинцы. Значительная часть населения живет в Темиртау, Шерегеше, Мундыбаше.

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства области выделяются административно-территориальные единицы: Таштагольский административный район и город областного подчинения Таштагол. Таштагольский административный район при этом включает 4 сельские территории, границы которых совпадают с одноимёнными сельскими поселениями, и 4 посёлка городского типа районного подчинения (с подведомственными населёнными пунктами), которые соответствуют одноимённым городским поселениям в соответствующем муниципальном районе.

В рамках муниципального устройства, Таштагольский муниципальный район включает 10 муниципальных образований, в том числе 6 городских и 4 сельских поселения:

Населённые пункты 
В Таштагольском административном районе 93 населённых пункта (без города областного подчинения Таштагол).

В Таштагольском муниципальном районе 94 населённых пункта, в том числе 6 городских населённых пунктов (среди которых один город Таштагол и 5 посёлков городского типа), а также 88 сельских населённых пунктов.

Экономика 
 Промышленность 
Горная:  Казский рудник, Темиртау доломит, Шерегешский рудник, Таштагольский рудник. Аглофабрика — Мундыбаш. Лесные предприятия — северо-восток района. Планируется строительство цементного завода под Учуленом

 Сельское хозяйство 
Овощи, выращивают на приусадебных участках жители поселков Каз. Темиртау, Мундыбаш.

 Ресурсы 
Большая часть района занята лесами — сосны, сибирские кедры. Имеются железные руды, золото.

 Транспорт 
 Южно-Кузбасская ветка Западно-Сибирской железной дороги, электричка Новокузнецк-Ахпун,Новокузнецк-Таштагол
 автобусы из Таштагола в Междуреченск , Кемерово и Новосибирск
 автобусы из Таштагола в поселки,
 автобусы из Новокузнецка в Темиртау, Каз и Мундыбаш
 автобусы между поселками Темиртау, Каз и Мундыбаш
 авиатранспорт,
 строится дорога в Горный Алтай и Хакасию.

Культура и образование 
 В каждом поселке есть школа, в Мундыбаше, Таштаголе, Шерегеше, Казе и Темир-Тау — музыкальная школа, в Таштаголе — художественная школа и филиал вуза КузГТУ , а также Таштагольский техникум горных  технологий и сферы обслуживания.
 В селе Усть-Анзас Таштагольского района в 1957 году  родилась известная шорская поэтесса Тудегешева Тайана (Татьяна) Васильевна.

Лечебные учреждения 
 Таштагольская больница обслуживает юг района и сельские поселения. В посёлках Темиртау , Мундыбаш и Каз, Шерегеш имеются участковые больницы.

Интересные факты 

 В 1938 году в районе был найден метеорит Чебанкол весом 128 кг.
 Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 года (том 1, часть 5) численность населения Таштагольского района составляет без города Таштагол 31895 человек (то есть в границах административного района). По данным той же переписи, но в части 11, там указана численность населения в границах муниципального образования: в Таштагольском муниципальном районе — 55029 человек.

Туризм 

В Таштагольском районе активно развивается туризм, проводятся сплавы по Мрассу и Кондоме, пешие и лыжные маршруты по территории района. Открыты для посещения туристов Шорский национальный парк. Активно развивается горнолыжный курорт Шерегеш. В 2014 году его посетило несколько десятков тысяч человек. В 2023 году принимает II Зимние международные спортивные игры «Дети Азии».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Таштагольского района